Oceaniska mästerskapet i fotboll för damer 2022 var den 12:e upplagen av oceaniska mästerskapet i fotboll för damer. Turneringen fungerade även som kval till VM 2023, eftersom Nya Zeeland är ett av värdländerna för VM, deltaog man inte i turneringen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Anmärkningslista

Källor 
 OFC

Fotbollsåret 2022
2022
Fotboll i Fiji
2022 i Fiji